Châtenoy ist die Bezeichnung mehrerer Gemeinden in Frankreich:
Châtenoy (Loiret) im Département Loiret
Châtenoy (Seine-et-Marne) im Département Seine-et-Marne
Châtenoy-en-Bresse im Département Saône-et-Loire
Châtenoy-le-Royal im Département Saône-et-Loire

Siehe auch:
Châtenois